Thailand Masters 2001 (также известен как Blue Eagle/Thai Airways Thailand Masters 2001 — по названию спонсоров Blue Eagle и Thai Airways) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 11 по 17 марта 2001 года в Бангкоке, Таиланд. Победителем турнира стал Кен Доэрти, обыгравший в финале Стивена Хендри со счётом 9:3.

Результаты

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Thailand Open
2001 год в снукере